

Берт — місто, штат Айова
 Берт — переписна місцевість, штат Мічиган